Wsie:
 Zabłoć – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, rejonie iwiejskim, w sielsowiecie ejgierdawskim
 Zabłoć – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, rejonie iwiejskim, w sielsowiecie lipniskim
 Zabłoć – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, rejonie lubańskim
 Zabłoć – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, rejonie nowogródzki, w sielsowiecie wsielubskim
 Zabłoć – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, rejonie słuckim
 Zabłoć – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie wielkomożejkowski
 Zabłoć – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, rejonie wołożyńskim
 Zabłoć – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, rejonie werenowskim, w sielsowiecie zabłockim

Inne:
 Zabłoć – część Grodna, do 2008 roku wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, rejonie grodzieńskim